Кройц:
 Кройц, Вильгельм (род. 1949) — австрийский футболист.
 Кройц, Карл (1909—1997) — штандартенфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми Листьями.
 Кройц, Майкл (род. 1944) — американский физик.
Кройц, Йоханн (1897—1988) — генерал пехотных войск Вермахта, кавалер Немецкого креста в золоте